Lokve (Servië), een plaats in het Banaat
Lokve (Kroatië), een gemeente in Kroatië
Lokve (Črnomelj), een plaats in Sloveense gemeente Črnomelj
Lokve (Krško), een plaats in Slovenië
Lokve (Nova Gorica), een plaats in Sloveense gemeente Nova Gorica